Alexandre Derache (1998- ), nageur français ;
 , auteur wallon ;
 Hubert Derache (1953- ), haut fonctionnaire français ;
 Laurent Derache (1987- ), accordéoniste de jazz français
  (1873 - 1935), médecin belge.
 Louise Derache (1888-1915) résistante française durant la Première Guerre mondiale
 Tom Derache (1999- ), coureur cycliste sur piste français.